Jorge Lolas Talhami estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde se graduó como médico cirujano en abril de 1964.

Biografía 
Es especialista en Obstetricia y Ginecología, titulado por la Escuela de Post Grado de dicha casa de estudios (tres años de especialización en Hospital José Joaquín Aguirre). Gran parte de su ejercicio profesional los ha dedicado al diagnóstico precoz del cáncer cérvico-uterino, por su especialización durante dos años en colposcopía y citopatología.

Es conocido por especializarse en afectaciones relacionadas con la mujer como el síndrome premenstrual (SPM), el trastorno disfórico premenstrual (TDPM), la dismenorrea, etc. cuyo origen y causas Lolas los localiza en un útero crónicamente inflamado. De este modo ha acuñado el término histerotoxemia cíclica, por hysteros (del griego que significa útero), toxemia (presencia de toxinas en la sangre)  y cíclica (relacionado con el ciclo menstrual). Esta patología se inicia en el cuello uterino y puede extenderse al resto del útero y aparato genital, causando sangrados, dolores pélvicos y otras complicaciones que suelen llevar finalmente a la extirpación uterina (histerectomía). Sobre el particular, ha perfeccionado técnicas que abordan la inflamación crónica del útero, previniendo de esta forma la necesidad de recurrir finalmente a esta frecuente cirugía mayor.

El interés del doctor Lolas por el síndrome premenstrual severo y disfórico comenzó cuando era jefe de la sección de apoyo clínico y de la unidad de patología cervical uterina, colposcopía y laboratorio de diagnóstico precoz del cáncer del cuello uterino (examen de papanicolaou), en el Hospital Militar de Santiago de Chile (1974 - 1978).

Lolas es socio fundador de la Sociedad Chilena de Colposcopía y Patología del Tracto Genital Inferior, también es miembro de la Sociedad Científica de Chile y dirige un instituto de investigaciones ginecológicas en Santiago de Chile.

Ha sido postulado al "Premio Nacional de Ciencias Aplicadas" por sus pacientes en 1998 y por la Sociedad Científica de Chile en los años 2000, 2002 y 2004, un reconocimiento por sus novedosos aportes a la salud de la mujer.

Ha publicado su libro: “Síndrome premenstrual desde una nueva perspectiva” (Editorial TEXIDO) en 1995, distribuido en América Latina y Estados Unidos.

Publicaciones 
 Revista Médica de Chile
 Revista Chilena de Psiquiatría Clínica
 Revista Chilena de Neuropsiquiatría
 Revista Chilena de Dermatología
 Revista Zona Científica

 Reportajes Internacionales en agencias de noticias Reuters, ANSA y Notimex
 Reportajes en medios de prensa chilenos
 La Tercera
 El Mercurio
 La Nación
 La Segunda
 Las Últimas Noticias
 Revista Ercilla
 Revista Qué Pasa
 Revista de Mujer a Mujer
 Revista Cosas
 Revista Caras

Presentaciones 
 Sociedad Chilena de Colposcopía y Patología del Tracto Genital Inferior
 Reunión en Clínica Las Condes

Televisión 
 Informe Especial
 Noticiario 24 hrs de TVN
 CNN en Español
 Programa “Cuéntame” de TVN
 Programa “Almorzando en el Canal 13”
 Reportaje CBS Telenoticias
 Programa “Buenas tardes Eli” del canal Megavisión.

Congresos 
 Primer Congreso Chileno de Colposcopía y Patología del Tracto Genital Inferior, 2000
 X Congreso Mundial de Patología Cervical y Colposcopía, 1999
 XVII Congreso Mundial de Ginecología y Obstetricia, 2003
 XV Congreso Mundial de Citopatología, 2004

Referencias 

Ginecólogos de Chile
Alumnado de la Universidad de Chile